Die Panamerikameisterschaften 2019 im Badminton fanden vom 25. bis zum 28. April 2019 in Aguascalientes in Mexiko statt. Es war die 23. Austragung der Titelkämpfe.

Medaillengewinner

Resultate

Herreneinzel

Setzliste
 Ygor Coelho (Viertelfinale)
 Jason Ho-Shue (Halbfinale)
 Kevin Cordón (Finale)
 Osleni Guerrero (Champions)
 Lino Muñoz (Viertelfinale)
 Job Castillo (Halbfinale)
 Timothy Lam (2. Runde)
 Artur Silva Pomoceno (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Michelle Li (Champions)
 Brittney Tam (Finale)
 Crystal Pan (Halbfinale)
 Disha Gupta (3. Runde)
 Isabel Zhong (2. Runde)
 Daniela Macías (2. Runde)
 Fabiana Silva (Viertelfinale)
 Jennie Gai (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Jason Ho-Shue / Nyl Yakura (Champions)
 Phillip Chew / Ryan Chew (Viertelfinale)
 Joshua Hurlburt-Yu / Duncan Yao (Viertelfinale)
 Jonathan Solis / Rodolfo Ramírez (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Rachel Honderich / Kristen Tsai (Champions)
 Ariel Lee / Sydney Lee (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste
 Joshua Hurlburt-Yu / Josephine Wu (Champions)
 Mathew Fogarty / Isabel Zhong (2. Runde)
 Nyl Yakura / Kristen Tsai (Halbfinale)
 Jonathan Solis / Diana Corleto Soto (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Medaillenspiegel

Weblinks
Offizielle Webseite
Resultate

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Aguascalientes (Stadt)